Rywalizacja mężczyzn w muldach podwójnych podczas mistrzostw świata w Sierra Nevada została rozegrana na trasie o nazwie Visera. Fazy 1/32 oraz 1/16 finału rozegrano 9 marca 2017 roku o 9:55, z kolei pozostałe rundy tego samego dnia o 12:12. Złoty medal wywalczył Japończyk Ikuma Horishima, który pokonał w dużym finale Bradleya Wilsona z USA. W małym finale triumfował Marco Tadé ze Szwajcarii, zdobywając tym samym brązowy medal.

Kwalifikacje

Górna połówka

Dolna połówka

Finały

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2017